Manuel Alcalá puede referirse a:

 Manuel Alcalá Anaya (1915-1999) diplomático y académico mexicano.
 Manuel García-Alcalá (1934-1991) periodista español.